

Armi 
 Tomahawk – tipo di ascia utilizzato dai Nativi americani
 BGM-109 Tomahawk – missile da crociera statunitense
 RGM-109 Tomahawk – variante antinave del missile BGM-109 Tomahawk
 TE-416 Tomahawk – razzo spaziale statunitense

Musica 
 Tomahawk – gruppo musicale statunitense
 Tomahawk – album dei Tomahawk del 2001

Trasporti 
 Piper PA-38 Tomahawk – aeroplano biposto civile prodotto dalla Piper
 Curtis P-40 Tomahawk – aeroplano da caccia della seconda guerra mondiale
 Dodge Tomahawk – motocicletta prodotta dalla Dodge

Altro 
 Tomahawk - Scure di guerra (Tomahawk) – film del 1951 diretto da George Sherman
 Tomahawk – comune del Wisconsin
 Tomahawk – videogioco del 1986
 Tomahawk – taglio di carne di manzo